Arco di Traiano di Ancona
Arco di Traiano di Benevento
Arco di Traiano di Canosa di Puglia in provincia di Barletta
 Arco di Traiano di Mactaris (Tunisia)
Arco di Traiano di Roma (distrutto)
Arco di Traiano di Timgad (Algeria)